Дети шпионов:

 Дети шпионов — серия приключенческо-комедийных фильмов, придуманная, поставленная и спродюсированная режиссёром Робертом Родригесом.
 Дети шпионов — комедийно-приключенческий фильм, первая часть одноимённой киносерии.
 Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд — американский фильм 2002 года, сиквел фильма «Дети Шпионов».
 Дети шпионов 3: Игра окончена — американский художественный фильм, третий фильм из серии Роберта Родригеса «Дети шпионов».
 Дети шпионов 4D — четвёртый фильм серии фильмов «Дети шпионов» Роберта Родригеса.

См. также 
 Дети-шпионы — американский семейный комедийный детектив 2002 года.